Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentrici del titolo e sono riuscite a difenderlo sconfiggendo in finale Svetlana Kuznecova e Martina Navrátilová per 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (Secondo turno, ritirate)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Campionesse)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (finale)
 Elena Bovina /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Elena Dement'eva /  Lina Krasnoruckaja (terzo turno)
 Janette Husárová /  Conchita Martínez (quarti di finale)
 Liezel Huber /  Magdalena Maleeva (quarti di finale)

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (terzo turno)
 Nadia Petrova /  Mary Pierce (terzo turno)
 Emmanuelle Gagliardi /  Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Daniela Hantuchová /  Chanda Rubin (terzo turno)
 María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (quarti di finale)
 Shinobu Asagoe /  Nana Miyagi (secondo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2003